La Coupe Davis 2010 est la  de ce tournoi de tennis professionnel masculin par nations. Les rencontres se déroulent du 5 mars au 5 décembre dans différents lieux.

La Serbie remporte son  grâce à sa victoire en finale face à la France par trois victoires à deux. C'est la  à remporter la Coupe Davis.

Contexte 
Le "Groupe Mondial" de l'édition 2010 de la Coupe Davis met aux prises 16 équipes sélectionnées en fonction de leurs résultats durant l'édition précédente :
 les nations ayant atteint les quarts de finale (),
 les nations ayant remporté leur match de barrage ().

Le tournoi se déroule en parallèle dans les groupes inférieurs des zones continentales, avec pour enjeu d'accéder au groupe supérieur. Un total de 126 nations participent à la compétition :
 16 dans le "Groupe Mondial",
 26 dans la "Zone Amérique",
 32 dans la "Zone Asie/Océanie",
 52 dans la "Zone Afrique/Europe".

Déroulement du tournoi

Nouveautés 
La moquette, bannie du circuit ATP l'année dernière, n'est plus autorisée non plus dans le groupe mondial en Coupe Davis.

Groupe mondial 
Le grand artisan de cette victoire est Novak Djokovic qui gagne sept matchs sur huit (dont tous ses simples). En finale, il dispose facilement de Gilles Simon, puis de Gaël Monfils en trois sets. Mais le point décisif est apporté par Viktor Troicki qui bat Michaël Llodra lors du cinquième match décisif. La France était privée de son meilleur joueur, Jo-Wilfried Tsonga, blessé à un genou. Pour en arriver là, la Serbie avait réussi à battre les États-Unis et la Tchéquie et sa voisine, la Croatie sur son propre sol. 

Sur la lancée de ce triomphe, Novak Djokovic réussira une formidable série de 41 victoires consécutives jusqu'au mois de juin 2011, ce qui l'amènera à la première place de numéro 1 mondial en juillet. Janko Tipsarević et Nenad Zimonjić ont également participé à cette aventure.

Les joueurs serbes avaient émis le souhait de jouer la finale sur terre battue. Mais des problèmes de calendrier et d'organisation les ont obligés à renoncer car le Cirque du Soleil se produisait jusqu'au 28 novembre à la Belgrade Arena, ce qui rendait techniquement impossible la préparation d'un court en terre battue pour les premiers entraînements qui débutaient dès le 29 novembre au matin. La fédération serbe a donc dû se résoudre à organiser l'épreuve sur une surface dure lente, le Rukorhard.

Résultats

Groupe mondial 
Les nations vaincues au  jouent leur maintient pour le groupe mondial lors du tour de barrage. Les autres sont directement qualifiées pour le groupe mondial 2011.

Tableau 
Les nations numérotées sont les têtes de série, selon le classement de la fédération internationale de tennis au 21 septembre 2009.

* les équipes qui se rencontrent pour la  dans l'histoire de la compétition tirent au sort la nation qui reçoit.

** Bien que le Chili et la Tchéquie se soient rencontrés en 1967, un tirage au sort détermine la nation qui reçoit.

Matchs détaillés

Huitièmes de finale

Quarts de finale

Demi-finales

Finale 
La finale de la Coupe Davis 2010 se joue entre la Serbie et la France.

Barrages

Résumé 
Pendant les barrages chaque nation ayant perdu au  du "Groupe Mondial" (GM) affronte un des vainqueurs des "Groupe I". Les nations victorieuses sont qualifiées pour le groupe mondial 2011. Les nations vaincues participent au "Groupe I" de leur zone géographique. Les barrages se déroulent en même temps que les demi-finales : du 17 au 19 septembre.

* les équipes qui se rencontrent pour la  dans l'histoire de la compétition tirent au sort la nation qui reçoit.

Matchs détaillés

Notes et références 
 Feuilles de matches

 Autres références

Voir aussi

Articles connexes 
 Coupe Davis
 Saison 2010 de l'ATP
 World Team Cup 2010
 Fed Cup 2010

Liens externes 
  Site officiel
  Site officiel de l'ATP

Navigation 

2010
Coupe Davis
Tennis masculin en 2010